Az 1930-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a huszonnegyedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban kilenc csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Eredmények

II. osztály 
Dunáninneni csoport: 1. Nemzeti SC 10, 2. Orosházi TK 8, 3. Egri TE 6, 4. Debreceni EAC 4, 5. Postás SE 2, 6. Debreceni UE 0 pont.

Dunántúli csoport: 1. Pécsi AC 7, 2. Tatabányai SC 6, 3. MAFC 5, 4. Kaposvári Turul 2, 5. Pannonia UE Sopron 0 pont.

Döntő: Nemzeti SC-Pécsi AC 6:5

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Sport-évkönyv 1930

1930
Magyarferfivizilabdabajnoksag